La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 25 de marzo Día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos.

Celebración 

El 17 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 62/122 "decide designar el 25 de marzo Día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, para que se celebre anualmente a partir de 2008 como complemento del ya existente Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura".

Días anteriores

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos

Esclavitud
Historia de la esclavitud
Abolicionismo
Introducciones de 2007
Fiestas de marzo